DICE — многозначный термин.

 DICE — режим химиотерапии, включающий в качестве компонентов дексаметазон, ифосфамид, цисплатин и этопозид.
 EA DICE — шведская компания — разработчик компьютерных игр, принадлежащая Electronic Arts.
 D.I.C.E. Awards — премия в области компьютерных игр от американской Академии интерактивных искусств и наук.
  — американский мультсериал 2005 года.
  — игра 2005 года для приставки PlayStation 2 по мотивам мультсериала.

См. также 
 Parah Dice